Санта Олга има више значења:

 Санта Олга (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Олга (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику